Соревнования по волейболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 по 23 августа. Приняли участие 12 команд по 12 человек.

Медалисты

Квалификация

Составы

Соревнование

Групповой этап 
Время указано местное (UTC+8)

Группа А

Группа В

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Лучшие игроки 
 MVP — 

 Лучшая в атаке — 
 Лучшая на блоке — 
 Лучшая на подаче — 
 Лучшая в защите — 
 Лучшая на приёме — 
 Лучшая связующая — 
 Лучшая либеро —

Самые результативные 
Игроки команд, участвовавших в матчах плей-офф

Ссылки 
 Результаты соревнований  
 Олимпийский турнир  на сайте FIVB 

Волейбол на летних Олимпийских играх 2008